HijackThis — небольшая программа, которая может использоваться как антивирусная утилита, предназначенная для обнаружения и отключения (но не удаления) некоторых типов вредоносного ПО, использующие различные системные механизмы для своего автозапуска в операционной системе.

История развития HijackThis 
Изначально разработана Мерийном Беллекомом (Merijn Bellekom). В 2007 году HiJackThis был куплен антивирусной компанией Trend Micro и в 2012 Trend Micro выпустила HiJackThis в свободное плавание, опубликовав его как open source. Код, написанный на Visual Basic 6, теперь официально доступен на SourceForge. А в 21.02.2017 Trend Micro официально сообщило, что проект переведён в неактивное состояние.

С 16 февраля 2012 года распространяется по лицензии GPLv2.

Примечания

Ссылки 
Страница проекта HijackThis на sourceforge.net
 Бесплатные инструменты и сервисы на сайте Trend Micro
 Русскоязычное руководство для HijackThis (устарело) 
Англоязычное руководство (устарело)
 Онлайн анализатор логов HijackThis 

Антишпионские программы
Переносимые приложения